Symfoni nr. 6 eller 6. symfoni er betegnelsen for flere komponisters værker. Dansk Wikipedia har artikler om:

 6. symfoni (Beethoven) – Ludwig van Beethovens 1. symfoni (Pastoralesymfonien)
 Symfoni nr. 6 (Nielsen) – Carl Nielsens 6. symfoni (Sinfonia Semplice)